Sant’Egidio (Firenze), olaszországi templom
 Sant’Egidio alla Vibrata, község Olaszországban, az Abruzzo régióban
 Sant’Egidio del Monte Albino, község Olaszországban, a Campania régióban